Mile – città-contea della Cina
 Mile – antico nome di Milazzo
 Mile – nome croato, macedone e serbo